Jun'an (kinesiska: 均安, Jun’an) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 49 kilometer söder om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Jun'an är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ronggui,  km nordost om Jun'an. Trakten runt Jun'an består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina